Hay varias ciudades que reciben el nombre de Aquila:
 El municipio mexicano de Aquila, en el estado de Veracruz.
 El municipio mexicano de Aquila, en el estado de Michoacán.
 La comuna suiza de Aquila, en el cantón del Tesino.
 La ciudad italiana de L'Aquila, en los Abruzos.